Наги:

 Наги — змееподобные существа в индийской мифологии.
 Наги — посёлок на острове Хонсю в Японии.

Персоналии 
 Наги, Мухаммед (1888—1956) — египетский живописец и график, реалист, один из основоположников египетской живописи.
 Наги, Станислав Казимеж (1921—2013) — польский кардинал.